Kolossus van Rodos, een van de zeven klassieke wereldwonderen
 Colossus van Nero, een enorm standbeeld van keizer Nero dat in het oude Rome stond.
 Colossus (band), een Amerikaanse metalcoreband
 Colossus (computer), de eerste elektronische computer
 Colossus (programma), een computerprogramma ontworpen voor NASA's Project Apollo.
 Colossus (Marvel), een superheld van Marvel Comics
 Colossus (Thorpe Park), een achtbaan in Thorpe Park
 Colossus (Six Flags Magic Mountain), een achtbaan in Six Flags Magic Mountain
 Colossus (Six Flags St. Louis), reuzenrad
 Een serie kaartspellen voor de computer gemaakt van 1984 t/m 1987
 Colossus Chess
 Colossus Mah Jong
 Colossus Bridge
 HMS Colossus, vijf schepen van de Royal Navy
 Colossus (Triggerfinger), een album van de Belgische band Triggerfinger